Maxime Vaupres est un joueur de kayak-polo international français.

Il participe en 2008 au championnat de France N1 dans l'équipe d'Avranches.

Sélections 

 Sélections en équipe de France espoir
 Championnats du monde 2008 : Médaille d'argent

Références

Voir aussi 

 Équipe de France de kayak-polo masculin

Joueur français de kayak-polo
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)